Il doppio del torneo di tennis Oregon Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Irina Falconi e Nicole Melichar che hanno battuto in finale Sanaz Marand e Ashley Weinhold  4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Nicole Melichar (Campioneese)
  Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (semifinali)

  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (semifinali) 
  Angelina Gabueva /  Chanel Simmonds (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oregon Challenger 2013